

Élete

A születésétől az Erebor küldetésig 
Harmadkor 2746-ban született II. Thráin király idősebb fiaként. Fiatalon harcolt a törp-ork háborúban, az azanulbizari csatában, ahol egy tölgyfaággal harcolt kardja elvesztése után. Innen kapta a tölgypajzsos jelzőt. A csatában levágta Azog a pusztító bal kezét. Ezután Thorin sokáig azt hitte, hogy Azog a csata után meghalt.  A háború után népével a Kékhegységhez vándorolt száműzetésbe, hiszen Móriába a balrog, Ereborba pedig Smaug sárkány miatt nem térhettek vissza. 2845-ben, 99 évesen lett Durin Házának törpkirálya, miután apja eltűnt (a Bakacsinerdőben Sauron elfogta, Dol Guldurban megkínozta, elvette tőle az utolsó törpgyűrűt; Gandalf még élve rátalált, de megmenteni nem tudta, csak Erebor kulcsát tudta elhozni tőle).

Találkozása Gandalfal 
Thorin az Erebort visszafoglaló küldetés előtt Gandalfal találkozott Bríben a pajkos póni nevű kocsmában. Gandalf rábeszélte Thorint, hogy foglalja vissza Erebort egy hobbit segítségével. Erre azért volt szükség, mert Gandalf szerint egy lopakodó betörővel könnyebben sikerülhet a küldetés. Gandalf azért akarta, hogy a törpök visszafoglalják a hegyet, mert attól félt, hogy Sauron maga mellé állíthatja Smaugot. A mágus azért is akarta, hogy egy hobbit is menjen Thorinnal, mert az nyugtató hatással lenne rá, vagyis nem lesz rajta úrrá a sárkánykórság.

Az Erebor küldetés 
A küldetés előtt Gandalf egy találkozót beszélt meg Zsákos Bilbó házában (Bilbó tudta nélkül). Bilbó 1 nap vonakodás után belement a kalandba, és a törpök után eredt. A küldetés során harcolnia kellett trollokkal, meg kellett szöknie a bakacsinerdei tündék börtönéből, kiszabadult a koboldok barlangjaiból. Az egész küldetés közben megpróbálták megakadályozni az orkok, hogy Thorin és csapata eljusson Ereborba. A tündéktől való menekülés közben orkok támadtak rájuk, de le tudták rázni őket. Egy tóvárosi révész segítségével eljutottak tóvárosba. Ott először visszakozva fogadták őket, de Thorinéknak sikerült meggyőznie a Tóváros urát, hogy ha elengedik őket, akkor a tóvárosiak is kapnak az Erebori kincsekből.  

Miután elengedték őket, sikerült bejutniuk Ereborba. Bilbó viszont felébresztette a sárkányt, ezért a törpök megpróbálták megölni úgy, hogy aranyba fullasztják. Mivel ez nem sikerült Smaug elment a tóvárosiakon bosszút állni. (A város felégetése közben meglőtték, amibe belehalt). Thorinon Smaug halálhíre után egyre jobban elhatalmasodott a betegség, ami a nagyapját is az őrületbe kergette. Egyre bizalmatlanabbá és kapzsibbá vált, miután a törpök nem találtál az Arkenkövet. (Bilbó eldugta Thorin elől, amit a tündéknek adott). Miután Bilbó bevallja, hogy ő adta oda a követ, és szembesíti Thorint arról, hogy nagyon megváltozott, Thorin meg akarta ölni Bilbót. (A többi törp és Gandalf segítségével megmenekül.)

Az öt sereg csatája 
(Ez a rész a film szerint van megírva. A könyvben máshogy történnek a dolgok. Bolg még az azanulbizari csatában meghal. Vaslábú Dáin öli meg.) Az öt sereg csatája előtt megérkezik a hegyhez rokona Dáin egy törpsereggel. Dáin először a tündékre akar támadni, de miután meglátja az ork seregeket, ellenük vezeti a seregét. Thorin megtiltja a többi törpnek, hogy kimenjenek segíteni a törpseregnek. Ezután a törpök is szembesítik Thorint elégedetlenségükről. Thorin elvonul sétálni egyedül, és ekkor rájön, hogy a kincsek mennyire megváltoztatták. Ezután a 13 törp kimegy segíteni harcolni Dáinhoz. Thorin, Kili, Fili, és Dwalin elindul megtámadni a magaslaton lévő, az orkseregeket irányító Azogot. Azog ezt észreveszi, és elbújik. A magaslaton lévő épületben Azog megöli Filit. Azog rokona Bolg harc során megöli Kilit. Thorin a jégen megküzd az orkkal. Thorin megsebzi Azogot, aki ezután halottnak tetteti magát. Ekkor Azog beleszúrja a kését Thorin lábába, aki ettől a földre esik. Azog a végén Thorin szívébe szúrja a kardját. Ezután a törpkirály a földre löki, és átdöfi Azogot. Bilbó még megpróbálja biztatni Thorint, hogy túléli, de végül ő is az öt sereg csatájának halottja lett.

A csata után 
Thorin utóda II. Vaslábú Dáin lett.

Családfája

Jegyzetek 

Középföldeiek